Пясъчник може да се отнася до няколко неща:
 пясъчник, вид скала
 Пясъчник (река), река в Южна България
 Пясъчник (язовир), язовир в България
 Пясъчник, бивше село в Област Варна
 Уикипедия:Пясъчник, място за тестове в Уикипедия на български език
 детски пясъчник, съоръжение за детски игри

Вижте също 
 Пясъчници, семейство риби